Christian Ewald ist der Name folgender Personen:

* Christian Ewald, Pseudonym von Simon Prem (1853–1920), österreichischer Lehrer und Literaturhistoriker
 Christian Ewald (Verleger) (* 1949), deutscher Schriftsetzer, Künstler und Verleger, Gründer von Katzengraben-Presse 
 Christian Ewald (Schauspieler) (* 1961), deutscher Schauspieler 

Siehe auch:
 Carl von Ewald (Christian Wilhelm Karl Ewald; 1852–1932), deutscher Beamter, Politiker und Diplomat